Хибні спогади () — комедійно-романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Нацуме Ісаку», про друзів зі школи, складні почуття і стосунки на роботі.

Сюжет 
У старшій школі Накано і Цуда були не розлий вода. Але на наступні 10 років колись найкращі друзі втратили один одного з виду. Ймовірно, всьому виною безжальність Цуди, що розтоптав серце Накано. І ось доля знову зіштовхує колишніх друзів. Заради успішної роботи над спільним проектом Накано твердо має намір відкинути болісні спогади. Обидва чоловіки вирішують підтримувати суто професійні відносини. Але чи вдасться їм це?.. Спогади з минулого, про те, що було і те, що могло б статися не дають їм спокою.

Персонажі 
 Накано — світле волосся і очі, уке. Складний характер, похмурий і неприязний. Має низький рівень навичок спілкування, ще зі школи.
 Цуда — темне волосся і очі, семе. Життєрадісний і активний, простий і невимушений. Енергійний і веселий.

Див. також 
 Сьонен-аі
 One Piece dj- 24 Hours
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga» 
 Манґа на сайті «mangaupdates.com»  
 Манґа на сайті «nihonomaru.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Нацуме Ісаку